

Cinema 
Delirio (Orage), film diretto da Marc Allégret (1938)
Delirio film diretto da Arturo García Buhr (1944)
Delirio, film diretto da Pierre Billon e Giorgio Capitani  (1954)
Delirio, film diretto da Tim Ritter (1987)

Letteratura 
Delirio – romanzo di Barbara Alberti del 1977
Delirio – romanzo di Laura Restrepo del 2004

Altro 
 Delirio – termine psichiatrico
 Delirio – nella cultura greca antica è la conseguenza dell'invasamento di un dio
 Delirio – personaggio dei fumetti DC Comics
 Delirio – album di Maria Carta del 1974